Il singolare del torneo di tennis Estoril Open 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Sergi Bruguera che ha battuto in finale 7–6(7), 6–1, Karel Nováček.

Teste di serie

  Andrés Gómez (primo turno)
  Emilio Sánchez (primo turno)
  Andrej Česnokov (Semifinali)
  Andrej Čerkasov (primo turno)

 Marc Rosset (primo turno)
 Juan Aguilera (primo turno)
 Karel Nováček (finale)
 Sergi Bruguera (campione)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Estoril Open 1991
ATP Tour 1991